

Geografie 
 Een bestuurslaag in het district Pekanbaru, zie Delima (Pekanbaru)
 Een district in het regentschap Pidie (regentschap), zie Delima (Pidie)

Biologie 
 Delima (geslacht), een slakkengeslacht uit de familie van de Clausiliidae